Иванов, Виталий Петрович (военный)
 Иванов, Виталий Петрович (историк)